Supernature – album degli Inkubus Sukkubus del 2001
 Supernature – album dei Goldfrapp del 2005
 Cerrone III - Supernature – album di Cerrone del 1977
 Supernature – singolo di Cerrone del 1977